Línea 153 puede referirse a:

 Línea 153 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 153 de colectivos de Rosario (Argentina). 
 Línea 153 del EMT de Madrid.
 Línea 153 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 153B de autobuses interurbanos de Madrid.